ALGOL — linguagem de programação de computadores
 Beta Persei — estrela conhecida como Algol

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de astronomia